Pižmovka má různé významy:

 rostliny
 pižmovka – rod rostlin z čeledi kalinovité

 ptáci
 pižmovka bělokřídlá (pižmovka bělohlavá)
 pižmovka hřebenatá (kachna hřebenatá)
 pižmovka konžská (kachna konžská)
 pižmovka ostruhatá (kachna ostruhatá)
 pižmovka velká
 pižmovka domácí (kachna pižmová)

 savci
 ondatra pižmová

Související články 
 pižmo